Broken (EP) - de Nine Inch Nails
Broken (canção de Seether)
Broken (canção de Tears for Fears)
Broken (filme)

Localidades 

Broken City

Veja também 
Unbroken

Desambiguação